— уезд в Японии, расположенный в центральной части префектуры Ниигата. Площадь 357 км². Население 8 429 чел. (на 1 мая 2008 года). Плотность населения 23,61 чел./км².

Состав 
 посёлок Юдзава;
 посёлки Ямато и Муйка (до 1 ноября 2004) — в результате объединения появился город Минамиуонума;
 посёлок Сиодзава (до 1 октября 2005) — поглощён городом Минамиуонума.

Уезды префектуры Ниигата